Quo vadis? es una frase latina que significa "¿Adónde vas?".

También puede referirse a:

Literatura 
 Quo vadis (1895), novela de Henryk Sienkiewicz.

Cine y televisión 
Quo vadis (1901, Francia), dirigida por Lucien Nonguet y Ferdinand Zecca;
Quo vadis? (1913, Italia), dirigida por Enrico Guazzoni;
Quo vadis (1924, Italia), dirigida por Gabriellino d'Annunzio y Georg Jacoby;
Quo vadis? (1951, EE. UU.), dirigida por Mervyn LeRoy con la actuación de Robert Taylor, Deborah Kerr y Peter Ustinov;
[[Quo vadis? (miniserie)|Quo vadis?']] (1985, Alemania-Italia-Reino Unido-Suiza), una miniserie dirigida por Franco Rossi con la actuación de Klaus Maria Brandauer y Max von Sydow.
Quo vadis? (2001, Polonia), dirigida por Jerzy Kawalerowicz y con la actuación de Paweł Deląg, Magdalena Mielcarz, Bogusław Linda de Michał Bajor;

 Música 
 Quo Vadis: una banda canadiense de metal.

 Pintura 
 Domine, quo vadis?'' (c. 1601-1602), cuadro de Annibale Carracci.